Carré du Vinage également nommé Crayeux de Roncq dans le commerce est une marque commerciale apposée sur un fromage au lait cru de vache, à pâte molle et à croûte lavée de couleur orangée, fabriqué à Roncq dans le Nord en France. Elle appartient à la société Couvreur Capelle, située à Roncq.

Présentation 
De forme carrée, la pâte aux grains liés est souple et onctueuse et son centre crayeux. D’une hauteur de  et mesurant  de côté, il pèse  environ et renferme 27 % de matières grasses. Il est affiné pendant 30 jours en cave, durant lesquels il est régulièrement lavé à l’eau salée et à la bière.

Historique 
Cette marque et le fromage attaché ont été créés en 1985 par la collaboration d'un commerçant-fromager de Boulogne-sur-Mer et de Thérèse Marie Couvreur, agricultrice-fromagère. Cette dernière vit de l'exploitation d'une ferme d'élevage de cochons et de vaches laitières dans la commune de Roncq.

Notes et références

Liens externes 
 Carré

Marque de fromage en France
Fromage fermier
Fromage au lait cru
Fromage au lait de vache
Fromage à pâte molle à croûte lavée
Fromage du département du Nord
Aliment à la bière